En Afrique bantoue, dans la langue kimbundu (Angola) le quilombo est une société d’initiation de jeunes guerriers ou un lieu de repos pour les nomades.

 En Amérique du Sud, au temps de l’esclavage, le quilombo (au Brésil) ou palenque (dans les colonies espagnoles) désigne les villages et communautés formés par les esclaves en fuite dans les régions reculées à l’intérieur des terres (voir par exemple Quilombo dos Palmares ou la Santidade de Jaguaripe).

 Quilombo est également une ville brésilienne de l'Ouest de l'État de Santa Catarina.

 L'Arroio do Quilombo est un cours d'eau brésilien.

 Quilombo est aussi le nom d'un journal de la mouvance autonome française édité de 1988 à 1993.

 Quilombo est un film brésilien de Carlos Diegues, sorti en 1984.
 Quilombo est le nom d'une boutique-librairie associative, située à Paris dans le , un lieu de rencontres et d’informations sur les luttes, l’actualité militante et contre-culturelle.

Notes et références 
Quilombo est aussi un mot argentin très usité signifiant désordre, « bordel ».
Que quilombo : quel bordel ! que casino (en italien).